Discovery kan syfta på:

 Discovery Channel Pro Cycling Team – amerikanskt cykelstall
 Discovery (äpple) – en mestadels rödfärgad äppelsort
 Discovery Institute – amerikansk kristen tankesmedja
 Discovery Rupes – en klippa på Merkurius
 9770 Discovery – en asteroid i huvudbältet

Fartyg
 Discovery (1602) – ägt av Brittiska Ostindiska Kompaniet och använt av upptäcktsresanden William Baffin
 HMS Discovery (1774) – ett av James Cooks fartyg
 HMS Discovery (1874) – använt i den Brittiska Arktisexpeditionen
 RRS Discovery – ett av fartygen i Discovery-expeditionen

Media 
 Discovery Communications – amerikanskt medieföretag
 Discovery Networks Europe – en del av ovanstående
Discovery Networks Sweden – svenskt dotterbolag
 Discovery Channel – medieföretagets flaggskepp

Musik 
 Discovery (musikalbum av Mike Oldfield)
 Discovery (musikalbum av Daft Punk)
 Discovery (musikalbum av Electric Light Orchestra)
 Discovery-turnén – som gruppen Pet Shop Boys gjorde 1994

Rymdtrafik 
 Discovery (rymdfärja) – en amerikansk rymdfärja
 Discoveryprogrammet – ett Nasaprojekt med en serie relativt billiga, specialiserade rymdsonder
 Discovery One – fiktivt rymdskepp i Stanley Kubricks film 2001 – Ett rymdäventyr

Geografi

Antarktis 

 Discovery (sjö), 
 Discovery (strömfåra), 
 Discovery (berg), 
 Discovery (ö), 

Robotskapade Antarktisförgreningar